Ловцо́в (женск.: Ловцо́ва) — русская фамилия.

 Ловцов, Дмитрий Анатольевич (род. 1952) — российский ученый в области теории систем, кибернетики и информологии.
 Ловцов, Мартин Леонтьевич (1796—1869) — магистр богословия, протоиерей, педагог, гебраист, переводчик.
 Ловцов, Михаил Иванович (1850—1907) — русский архитектор.
 

 Ловцова, Мария Ивановна — русская детская писательница и переводчица.
 Клюкина (Ловцова), Наталья Владимировна (род. 1988) — российская пловчиха.

Примечания